Пилюки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Пилюки — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Россия 
 Пилюки — деревня в Себежском районе Псковской области.